Gunter kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Gunter,

USA 

 Gunter, Texas, Grayson County – ort, 
 Gunter, Texas, Wood County – ort